Вільгельм Конрад Рентген
 Рентген (одиниця вимірювання)
 Рентген (місячний кратер) () — великий метеоритний кратер у північній півкулі зворотного боку Місяця,

Див. також 
 Рентгенологія
 Рентгенографія